

Лехово — село в Благоєвградській області, входить до складу общини Санданський

Лехово — село в гміні Пененжно Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства